Die A Grupa 1973/74 war die 50. Spielzeit der höchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Die Saison begann am 4. August 1973 und endete am 15. Mai 1974.

Meister wurde Lewski-Spartak Sofia.

Modus 
Die Liga wurde um zwei Plätze auf 16 Vereine reduziert. Die Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Am Saisonende stiegen die beiden Tabellenletzten in die B Grupa ab.

Teilnehmer

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. Fairplay

Kreuztabelle

Weblinks 
 Liste der Bulgarischen Fußball-Meister bei rsssf.com

Einzelnachweise 

1973
Fußballsaison 1973/74